Georges Taillandier  (8 de febrero de 1879 - ?) fue un ciclista francés que compitió entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Participó en los Juegos Olímpicos de París 1900 en representación de su país y logró la medalla de oro en la prueba de esprín masculino.

Enlaces externos
 

Medallistas olímpicos de oro de ciclismo
Medallistas olímpicos de oro de Francia
Medallistas olímpicos de oro de París 1900
Ciclistas de Francia en los Juegos Olímpicos de París 1900
Nacidos en París